Dresia bezeichnet:

 Dresia (Phrygien), eine antike Stadt in Phrygien
 Hartmut Dresia (* 1954), ein deutscher Politiker